Frédéric Martel est un nom porté par :

 Frédéric Martel, professeur, chercheur et investisseur en capital-investissement, venture capital, et hedge funds basé en Suisse ;
 Frédéric Martel (1967-), écrivain et journaliste français.